La route départementale 13, ou RD 13, ou D13, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Saint-Étienne-les-Orgues à Volx.
 dans le département du Finistère, elle relie Gouesnou à Plouguerneau.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Lourdes à Gaillagos.
 dans le département de Maine-et-Loire, il s'agit de la Rocade Nord de Cholet.
 dans le département du Var, elle relie Quinson à Pierrefeu-du-Var.
 dans le département des Yvelines, elle relie  Chevreuse à Montfort-l'Amaury.
 dans le département de l'Hérault, elle relie Pézenas à Agde. Elle double la D13E15 mais elle est doublée par la D612A et par la D612.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier du Var

013